Чемпіонат Шотландії з футболу 1949—1950 — 53-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 10 вересня 1949 та фінішував 1 травня 1950. Свій двадцять сьмий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1950
Шотландія
Шотландія